ТПЭ — многозначная аббревиатура:
 ТПЭ — твердый полимерный электролит
 ТПЭ — термопластичный полиэфирный эластомер
 ТПЭ — термопластичный эластомер
 ТПЭ — термопреобразовательный элемент
 ТПЭ — технологическая потеря электроэнергии
 ТПЭ — Технопромэкспорт
 ТПЭ — Техпромэкспорт
 ТПЭ — трансплутониевый элемент
 ТПЭ — Тяжпромэкспорт

См. также 
 ХТПЭ — химия и технология переработки эластомеров
  — аббревиатура латиницей